Caudal (comarca), een comarca in Spanje
 Caudal (rivier), een rivier in Spanje
 Anne-Lise Caudal